

Топоніми 
 Дайґо — містечко в Японії, в префектурі Ібаракі.

Персоналії 
 Дайґо — 60-й Імператор Японії (885 — 930).
 Дайґо — японський аристократичний рід.